В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Moscow, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Лариса Нейланд і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталі Ерреман і Катрін Суїр 6–3, 6–4.

Сіяні пари 

 Лариса Нейланд /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Гретчен Раш /  Бетсі Нагелсен (1-ше коло)

 Катріна Адамс /  Кеті Ріналді (1-ше коло)
 Наталі Ерреман /  Катрін Суїр (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Moscow Ladies Open